Borik je lahko:
 Borik 1 (Bosna in Hercegovina)
 Borik 2 (Bosna in Hercegovina)
 Borik 3 (Bosna in Hercegovina)
 Borik 4 (Bosna in Hercegovina)
 Borik (Hrvaška)